Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2001 si concluse con la vittoria di Duke contro Arizona.

Shane Battier di Duke fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

East region

South region

Midwest region

West region

Tabellone

East region

West region

South region

Midwest region

Final four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Mike Krzyzewski
Vice-allenatori: Chris Collins, Johnny Dawkins, Steve Wojciechowski

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2001
Campionato di pallacanestro NCAA Division I